Sequera peut désigner :

Patronyme 

 Milagros Sequera (1980-), joueuse de tennis vénézuélienne ;
 Pedro Sequera (1991-), coureur cycliste vénézuélien.

Toponyme 

 La Sequera de Haza, commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Sequera de Fresno, une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León.
Patronyme vénézuélien